Stary cmentarz żydowski w Orli
 Nowy cmentarz żydowski w Orli